Venetz ist der Familienname folgender Personen: 
 Ferdinand Maria Nikolaus Venetz (1764–1822), Schweizer Militärführer
 Georg Majoris/Venetz (1440–1506), Walliser Notar und Politiker
 Hermann-Josef Venetz (1938–2021), Schweizer römisch-katholischer Theologe
 Ignaz Venetz (1788–1859), Schweizer Ingenieur, Botaniker und Glaziologe aus Visperterminen, Schweiz
 Thomas (I.) Venetz (vor 1392–1453), Landeshauptmann von Wallis

Sonstiges:
 Venetz Peak, Berg im Coatsland, Antarktika